Auslandsbüro steht für:
 allgemein bei Unternehmen ein unselbständiger Firmensitz im Ausland, siehe Auslandsniederlassung
 in der Diplomatie eine rangniedrige Auslandsvertretung

Siehe auch:
 Unternehmenssitz, Betriebsstätte, Repräsentanz (Organisation)